Stati Uniti d'America
 Fruitvale – comunità non incorporata della California
 Fruitvale – census-designated place del Colorado
 Fruitvale – comunità non incorporata dell'Idaho
 Fruitvale – quartiere di Oakland
 Fruitvale – comunità non incorporata del Tennessee
 Fruitvale – city del Texas
 Fruitvale –  comunità non incorporata dello stato di Washington

Canada
 Fruitvale – comune della Columbia Britannica